Boletus sanguineus je vědecký název, který byl používaný pro několik druhů hřibovitých hub:

 Boletus sanguineus With. - hřib červený
 Boletus sanguineus var. rhodoxanthus Krombh. - hřib rudonachový
 Boletus sanguineus subsp. gentilis (Quél.) Quél. - hřib pružný
 Boletus sanguineus var. gentilis Quél. - hřib pružný
 Boletus sanguineus subsp. secretan Krombh. - hřib satan

Boletus sanguineus znamená v překladu hřib krvavý.